О́стін () — англійське прізвище, походить від скорочення давньофранцузькою мовою латинського імені Agustin (або Augustin) як Aostin та Austin.

Відомі носії прізвища

А 
 Альберт Остін (; 1881 або 1885—1953) — англійський актор, режисер і сценарист.
  (; 1835—1913) — англійський журналіст і поет.

Г 
 Гадсон Остін (;  1938) — військовий та політичний діяч Гренади.
 Герберт Остін (; 1866—1941) — англійський інженер, автомобілебудівник, засновник Austin Motor Company.

Д 
 Даміан Остін (;  1974) — кубинський боксер, дворазовий чемпіон світу серед аматорів (1993, 2001).
  (; 1926—2018) — британський селекціонер троянд.
  (, уроджений — Джейк Торанзо Остін Шиманскі, ;  1994) — американський актор.
 Джейн Остін (; 1775—1817) — англійська письменниця, предтеча реалізму в англійській літературі, сатирик.
 Джон Остін:
 Джон Ленгшо Остін (; 1911—1960) — британський філософ, засновник теорії мовленнєвих актів.
 Джон Остін (; 1790—1859) — англійський юрист, засновник юридичного позитивізму.

Л 
 Ллойд Остін (;  1953) — американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021
  (; 1867—1932) — американський фізик, один з перших дослідників поширення радіохвиль на великі відстані.

М 
  (; 1868—1934) — американська письменниця.
 Мо Остін (; 1927—2022) — американський музичний директор.

Н 
 Ніколь Остін (, у шлюбі — Мерроу, ;  1979) — американська акторка, танцівниця та модель.

П 
  (;  1950) — американська співачка в стилях джаз, фанк, соул, ритм-н-блюз і госпел, володарка премії «Греммі» (2008).
 Пітер Остін (; 1921—2014) — британський пивовар.

Р 
 Рей Остін (;  1970) — американський боксер-важковаговик.
 Родольф Остін (;  1985) — ямайський футболіст.

Т 
 Тейвон Остін ( 1990) — гравець американського футболу, захисник.
 Тім Остін:
 Тім Остін  (;  1971) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією IBF, олімпійський медаліст (1992).
 Тім Остін (; ?) — британський математик, що спеціалізується на аналізі, ергодичній теорії та теорії ймовірностей.
 Трейсі Остін (;  1962) — американська тенісистка, була першою ракеткою світу (1980).

Ч 
 Чарлз Остін:
 Чарлі Остін (;  1989) — англійський футболіст, нападник.
 Чарльз Остін (;  1967) — американський легкоатлет зі спеціалізацією у стрибках у висоту, олімпійський чемпіон (1996).

Див. також 
 «Джейн Остін (фільм)»
 Остін (ім'я)

Примітки